Hanačík ist der Familienname folgender Personen:

 Jaromír Hanačík, tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Vladimír Hanačík, tschechoslowakischer Politiker und Minister